Ел Пино има више значења:

 Ел Пино, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пино, Ескаланте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пино (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пино (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пино, Анексо Сан Хуан де ла Вакерија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пино (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пино (Кваутемок, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пино (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пино (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пино (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пино (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пино, Линдависта (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пино (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Кваутемок, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пино (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пино (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пино (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пино (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пино (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пино, Потреро де ла Каха (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пино (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пино (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пино (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пино (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пино (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино, Ла Еспина (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пино (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пино (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пино, Ехидос дел Пино (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пино (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино, Ел Гвајабо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино, Банко де Материјалес Каолин (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино, Ел Пино Куате (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пино (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пино (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пино (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пино, Пуерто ел Пино (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пино (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пино (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пино (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пино (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пино (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пино (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пино (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пино (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пино (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пино (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пино (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пино (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пино (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пино (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пино (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пино, Курупако (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пино (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пино (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пино (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пино (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пино (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пино (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пино (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пино (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пино (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику